Het ATP-tennistoernooi van Madrid (officieel het Mutua Madrid Open) van 2017 vond plaats van 7 tot en met 14 mei in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er werd gespeeld op gravelbanen van Caja Mágica in Madrid, Spanje. In de enkelspelfinale versloeg de Spanjaard Rafael Nadal de Oostenrijker Dominic Thiem. In de dubbelspelfinale was het Pools/Braziliaanse duo Łukasz Kubot/Marcelo Melo te sterk voor het Franse koppel  Nicolas Mahut/Édouard Roger-Vasselin.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok 260.228 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Madrid
ATP-toernooi van Madrid